Höhgraben ist ein Gewässername in Bayern:

 Höhgraben (Lech), rechter Zufluss des Lechs bei St. Stephan, Gemeinde Rehling, Landkreis Aichach-Friedberg
 Höhgraben (Mutzenbach), rechter Zufluss des Mutzenbachs (zum Rothbach, zum Reuthbach, zum Roten Main) bei Felkendorf, Markt Thurnau, Landkreis Kulmbach